Sredets kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Sofija (huvudstaden), Oblast Sofija grad, Stolitjna Obsjtina, 
 Obsjtina Sredets, kommun, Burgas, 
 Sredets (ort), Burgas, Obsjtina Sredets, 
 rajon Sredets, distrikt, Oblast Sofija grad, Stolitjna Obsjtina, 
 Sredets (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), Obsjtina Opan, 
 Sredets (distrikt i Bulgarien, Smoljan), Obsjtina Nedelino, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar